Маркони () — станции итальянских метрополитенов, названные в честь итальянского радиоинженера Гульельмо Маркони:
 Маркони (станция метро, Брешиа)
 Маркони (станция метро, Рим)
 Маркони (станция метро, Турин)